Rogojny ist ein polnischer Ortsname:
 Rogojny (Kowale Oleckie), Waldsiedlung im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rogonnen, Forsthaus, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Rogojny (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rogonnen, Dorf, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen